Verdediging der Belgische Foorreizigers
 Klim- en Bergsportfederatie Vlaanderen